El municipio de Independence (en inglés: Independence Township) es un municipio ubicado en el condado de Doniphan en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 289 habitantes y una densidad poblacional de 3,02 personas por km².

Geografía 
El municipio de Independence se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 95.79 km², de la cual 95,77 km² corresponden a tierra firme y (0,01 %) 0,01 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 289 personas residiendo en el municipio de Independence. La densidad de población era de 3,02 hab./km². De los 289 habitantes, el municipio de Independence estaba compuesto por el 96,89 % blancos, el 1,04 % eran amerindios, el 0,35 % eran asiáticos y el 1,73 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,73 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Doniphan